Kaszuby peut désigner :

Toponymie
au 
 Kaszuby, une communauté  dans le canton de Madawaska Valley dans la province d'Ontario
en Pologne
 Kaszuby, un village dans la voïvodie de Lublin